Нурова — фамилия.

Известные носители
 Нурова, Зайнаб (1915—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Нурова, Илич (1925—2004) — Герой Социалистического Труда.